Појам Шмартно се може односити на:
 Шмартно (Брда), насељено место у општини Брда, Република Словенија;
 Шмартно (Церкље на Горењскем), насељено место у општини Церкље на Горењскем, Република Словенија;
 Шмартно на Похорју, насељено место у општини Словенска Бистрица, Република Словенија;
 Шмартно об Дрети, насељено место у општини Назарје, Република Словенија;
 Шмартно об Паки, насељено место у општини Шмартно об Паки, Република Словенија;
 Шмартно под Шмарно горо, насељено место у општини Љубљана, Република Словенија;
 Шмартно при Литији, насељено место у општини Шмартно при Литији, Република Словенија;
 Шмартно при Словењ Градцу, насељено место у општини Словењ Градец, Република Словенија;
 Општина Шмартно об Паки, општина у Републици Словенији;
 Општина Шмартно при Литији, општина у Републици Словенији;